Le lac du Pourtet peut désigner différents lacs:
 Lac du Pourtet (Marcadau) dans les Hautes-Pyrénées en vallée du Marcadau dans le massif de Cauterets.
 Lac du Pourtet (Barèges) dans les Hautes-Pyrénées en vallée de Barèges dans le massif du Néouvielle.